Mužská dvouhra Open Sud de France 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Alexander Zverev, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený Francouz Lucas Pouille, jenž ve finále zdolal krajana a trojnásobného šampiona turnaje Richarda Gasqueta po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Poměr vzájemných zápasů navýšil na 4–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Gasquet se v Montpellier probojoval do šestého finále bez přerušení.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018